Абревіатура ДТ може означати:

 Дзеркало тижня — український суспільно-політичний тижневик, одне з найвпливовіших аналітичних видань в Україні.
 ДТ-29 — танковий кулемет
 ДТ-10 «Витязь», ДТ-30 «Витязь» — серія дволанкових гусеничних транспортерів (всюдиходів)
 ДТ-14, ДТ-20, ДТ-54, ДТ-75 — серія сільськогосподарських тракторів

Див. також 
 DT